— японский футболист.

С 2009 по 2013 год сыграл за национальную сборную Японии девять матчей.

Достижения 
 Обладатель кубка Императора: 2011
 Обладатель кубка Джей-лиги (2): 2004, 2009

Статистика за сборную

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Токио»
Игроки ФК «В-Варен Нагасаки»